Флаг сельского поселения Де́миховское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Демиховское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 13 марта 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3990.

Флаг составлен на основе герба сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края зелёную полосу в 1/4 ширины полотнища. Посередине полотнища изображены фигуры герба: жёлтое железнодорожное колесо и сидящая на нём выдра того же цвета».

Обоснование символики 
Демихово по праву считается родиной российских электропоездов — здесь расположено крупнейшее предприятие по их производству — Демиховский машиностроительный завод, аллегорически отражённый железнодорожным колесом.

Колесо — традиционный символ движения вперёд, развития, активности, обновления.

Красный цвет на флаге символизирует активную, полную жизненной силы энергию созидания и тем самым подчёркивает заслуги местных тружеников в развитии железнодорожного машиностроения.

Сидящая на колесе стилизованная выдра символизирует гармоничное сосуществование природы и деятельности человека, где в первую очередь звучит бережное отношение населения к окружающей среде. Плавные линии тела зверя напоминают изгибы рек Вырки (раннее название реки — Выдровка) и Клязьмы протекающих здесь и пользующихся особой заботой и вниманием местных жителей. Фигура выдры созвучная историческому названию реки, что делает композицию флага гласной.

Зелёный цвет — символ жизненного роста, молодости, здоровья, природы дополняет символику норки.

Примечания 

Флаги с изображением колеса
Фауна в геральдике